Alcoa — empresa de alumínio dos Estados Unidos da América
 Alcoa (Tennessee) — cidade do estado de Tennessee, Estados Unidos
 Rio Alcoa — curso de água em Portugal

Desambiguações de topônimos